Egloffsteiner Palais, auch Egloffsteinsches Palais ist die Bezeichnung für:

 Das Egloffsteiner Palais (Sulzbach-Rosenberg) im heutigen Sulzbach-Rosenberg, ein Baudenkmal der Gotik
 Das Egloffsteinsche Palais in Erlangen